Grad u Danskoj:
 Haderslev, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Haderslev (općina), općina u regiji Južna Danska